Jocs Asiàtics de la Joventut (del seu nom en anglès Asian Youth Games), jocs esportius celebrats cada quatre anys a l'Àsia
 Ayg també és el nom de l'estadi Ayg, camp de futbol de la ciutat d'Ararat (Armènia)
 ayg també és el codi ISO 639-3 del ginyanga, llengua parlada pels anyangues de Togo